Boleslao - es un nombre propio masculino de origen Eslavo, su significado "bole" (más, grande) y "slava" (gloria, fama). Polaco: Bolesław, checo: Boleslav. Puede referirse a:

Personajes

Boleslao I el Bravo, reinó como Duque de Polonia.
Boleslao II el Temerario, reinó como Duque de Polonia de 1058 a 1076 y como Rey de Polonia de 1076 a 1079.
Boleslao III el Bocatorcida, un duque de Polonia.
Boleslao I de Bohemia, fue el príncipe de Bohemia.
Boleslao II de Bohemia, fue el príncipe de Bohemia. 
Boleslao IV el Rizado, un duque de Mazovia.
Boleslao V el Casto, un Gran Duque de Polonia.
Boleslao Sverkersson, un príncipe de Suecia.
Bolesław Bierut, fue un político polaco, dirigente del Partido Obrero Unificado Polaco.
Bolesław Prus, fue un periodista y escritor polaco.

Ciudadas

 Mladá Boleslav, ciudad de Bohemia Central (República Checa).
 Stará Boleslav, ciudad de Bohemia Central (República Checa).

Enlaces externos 
  - Boleslao - Significado del nombre (en inglés)

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos
Nombres checos

de:Bolesław